Julianne Séguin, née le  à Montréal, est une patineuse artistique canadienne.

Biographie

Carrière sportive 

Elle remporte avec  le Skate America 2016 et termine troisième du Skate America 2015 ainsi que du Trophée de France 2015.

Palmarès

En Individuel

En couple artistique 
Avec deux partenaires : 
 Andrew Evans (1 saison : 2011-2012)
 Charlie Bilodeau (5 saisons : 2013-2018)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Naissance en novembre 1996
Naissance à Montréal